Ștefănești több romániai település neve:

 Ștefănești, Argeș megye
 Ștefănești, Botoșani megye
 Ștefănești, Călărași megye
 Ștefănești, Gorj megye
 Ștefănești, Vâlcea megye

Ma már nem önálló települések:
 Székelyszentistván, Maros megye
 Istvánfalva, Temes megye